Als Mainschleife bezeichnet man zwei verschiedene Flussschlingen des Mains:

 Mainschleife (Urphar), Flussschlinge im Mainviereck bei Wertheim in Baden-Württemberg und Bayern
 Mainschleife (Volkach), Flussschlinge im Maindreieck bei Volkach in Bayern